Com instabilidade (do latim instabilis) é denominado algo que
 balança, oscila, treme, sem se firmar
 tem ausência de constância, de permanência
 tem falta de segurança, de certeza

Instabilidade é o oposto de estabilidade e pode referir-se a:

 Instabilidade de Rayleigh-Taylor, uma instabilidade de interfase entre dois fluidos de diferentes densidades.
 Instabilidade térmica (química), que refere-se a compostos que quando aquecidos ou resfriados a temperaturas diferentes das ditas "ambientes" decompõe-se ou apresentam alterações de sua estrutura.
 Instabilidade hemodinâmica, uma pressão arterial persistentemente anormal ou instável, especialmente hipotensão.
 Linhas de instabilidade, termo usado na meteorologia.
 Instabilidade de Jeans, que ocorre quando a pressão interna na nuvem não é suficientemente elevada para evitar que se produza um colapso gravitacional de uma região que contém matéria.

Desambiguação